A Equipe Grega da Copa Davis representa a Grécia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Helênica de Tênis.

Time atual

Equipe de 2009:
 Alexandros Jakupovic
 Konstantinos Economidis
 Dimitris Kleftakos

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe grega)

Grécia